Arpad Wigand – generale tedesco
 Carl Wigand Maximilian Jacobi – psichiatra tedesco
 Justus Heinrich Wigand – ginecologo tedesco